Worthington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Worthington Township (Minnesota)
 Worthington Township (Ohio)